Wodnjanci – wieś w Bułgarii, w obwodzie Dobricz
 Wodnjanci – wieś w Bułgarii, w obwodzie Widyń